

Geografia 
 Laf  – città del Camerun

Sigle 

 Lebanese Air Force  – aeronautica militare libanese
 Lega Autonomista Friuli  – partito politico italiano
 Lietuvos Aktyvistų Frontas – gruppo indipendentista operativo in Lituania nel 1941

Astronomia 
 Laf  – cratere meteoritico di Marte

Altro 
 LaF – emittente televisiva

Codici 
 LAF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Purdue University, Lafayette (Indiana), Stati Uniti
 laf – codice ISO 639-3 della lingua lafofa